Hjälmsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hjälmsjön, Skåne, sjö i Örkelljunga kommun,  (1,16 km²)
Hjälmsjön (Frustuna socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (3,79 ha)
Hjälmsjön (Stora Malms socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn